Bjorn Fratangelo era il detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Kimmer Coppejans ha sconfitto in finale Filip Peliwo per 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Luke Saville (quarti di finale)
  Gianluigi Quinzi (terzo turno)
  Liam Broady (terzo turno)
  Kaichi Uchida (primo turno)
  Filip Peliwo (finale)
  Kimmer Coppejans (campione)
  Nikola Milojević (primo turno)
  Mitchell Krueger (semifinale)

  Mateo Nicolas Martinez (terzo turno)
  Joshua Ward-Hibbert (primo turno)
  Adam Pavlásek (semifinale)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Andrew Harris (secondo turno)
  Federico Ferreira Silva  (secondo turno)
  Stefano Napolitano (secondo turno)
  Daniel Masur (primo turno)

Tabellone principale

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2012